André Vanasse
 Christian Vanasse
 Fabien Vanasse
 Jean-Michel Vanasse
 Karine Vanasse